Cuyo peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Cuyo, une des régions géographiques argentines ;
 Intendance de Cuyo, ancienne circonscription administrative argentine ;
 Université nationale de Cuyo, centre d'enseignement supérieur argentin situé dans la province de Mendoza.

Mexique 
 El Cuyo, localité mexicaine située dans le Yucatán ;

Philippines 
 Île Cuyo, île philippine située dans la mer de Sulu ;
 Îles Cuyo, archipel philippin, comportant en particulier l'Île Cuyo ;
 Cuyo, ville philippine située sur l'Île Cuyo, dans la province de Palawan.
 Parc national des îles Cuyo, parc national philippin.

Autres 
 (1917) Cuyo, astéroïde géocroiseur.

Homonymie de toponyme